Брёкер (, ) — нидерландская и немецкая фамилия.

Известные носители:
 Брёкер, Виллем (1944-2010) — нидерландский джазовый сопрано-саксофонист, кларнетист, композитор и продюсер.
 Де Брёкер, Роже (1940-2018) —  бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Брёкер, Томас (род. 1985) — немецкий футболист, нападающий клуба «Кёльн».
 Брекер, Эрдманн Густав фон (1784—1854) — российский юрист; профессор и декан Дерптского университета.